Příjmení Patterson nosí více významných osobností:

 Carly Pattersonová (* 1988) – americká gymnastka
 Gerald Patterson (1895-1967) – australský tenista
 James Patterson (* 1947) – americký spisovatel
 Jane Pattersonová (* 1960) – kanadská zápasnice – judistka
 Merritt Pattersonová (* 1990) – kanadská herečka, modelka a tanečnice
 Pat Patterson (1941–2020) – kanadský profesionální wrestler
 Scott Patterson (* 1958) – americký herec, hudebník a baseballista
 Simon Patterson (* 1981) – britský producent, skladatel a DJ

Podobná příjmení 
 Paterson
 Peterson (příjmení)

Externí odkazy